Vale das Amendoeiras (Amendoeiras) é um bairro do município de Contagem, Minas Gerais, subordinado administrativamente à Regional Nacional. Recebeu este nome quando da sua fundação em virtude de, anteriormente, ser uma área bastante arborizada com Amendoeiras.

História 
O bairro teve seu povoamento iniciado no final da década de 70 quando o grande latifundiário da região, na década de 50, Joaquim Diniz Silveira e sua esposa Francisca Dias da Silveira lotearam grande parte de suas terras devido o adensamento da região da Pampulha que tange à leste o bairro Nacional

O desenvolvimento infra-estrutural do Vale das Amendoeiras ocorre em meados da década de 90, com asfaltamento das vias e implantação das redes de esgoto em substituição às fossas sépticas. Os índices de urbanização se elevaram com a construção de casas e diminuição dos lotes vagos que, hoje, pouco existem. Apesar do acelerado processo de urbanização o bairro ainda se mantém com características residenciais e pouco verticalizado. Precisamente, apenas um prédio existe em toda sua área, sito este à Rua Dezenove.

Através de um movimento comunitário, os moradores conseguiram a pavimentação de grande parte das vias e a implantação de linha de ônibus. Diante disso, optaram por criar a ACVALE - Associação Comunitária dos Moradores do Vale das Amendoeiras, que teria como atribuição a luta pela melhoria das condições do bairro.

Ainda na mesma década pode ser observado no bairro o desenvolvimento e crescimento do comércio com a chegada de duas empresas de médio porte como a Ready do Brasil e a Comalsa, além dos pequenos empreendedores varejistas, a Mercearia Amendoeiras, a Quitanda do Vale e a Panificadora Amendoeiras (hoje Panificadora Vilaça).

Transporte Público 
Durante muito tempo os moradores sofreram com a falta de acessibilidade aos produtos e serviços. O transporte coletivo urbano por ônibus era precário, as vias de acesso ao bairro ruins e não-pavimentadas.

Atualmente o bairro é atendido por duas linhas de ônibus, sendo:
 1 - 2360 (Vale das Amendoeiras/Sra. da Conceição - Belo Horizonte) ver horários e selecionar 2360-1, que leva ao centro da cidade de Belo Horizonte é interestadual metropolitana, gerenciada pelo DER/MG. Tem PC (Ponto de Controle) na Rua Vinte e Nove, onde em breve será a Unidade Básica de Saúde Nacional, percorrendo as ruas Rosinery de Souza Arruda (antiga R. Quatro), Rua José de Oliveira Rocha (antiga R. Vinte e Um), Rua Seis, Av. Tancredo Neves, Pça N. S. Conceição seguindo, assim, para Belo Horizonte. E;
 2 - 101D  (Vale das Amendoeiras - Cidade Industrial) ver horários e selecionar 101-D que destina os usuários à Cidade Indústrial, bairro da região central do município, passando pela BR-040; a linha é municipal e gerenciada pela TRANSCON. Apesar de ser intitulada dessa forma, tem seu Ponto de Controle em frente ao Clube Campestre dos Rodoviários depois assume itinerário similar à linha 2360, por todo o bairro.

As linhas de ônibus que atendem ao bairro ainda carecem de um quadro de horários mais farto, no entanto há inúmeras linhas de bairros adjacentes que podem atender aos usuários como: 2290-Nacional, 2300-Jd. Alvorada, 2310-Bom Jesus (via BR-040), 2380-Nacional (via BR-040), 2381-Jd. Alvorada (via BR-040) e 2370-Clube Campestre dos Rodoviários. Sendo este último a melhor alternativa, em caso de insucesso com o 2360.

Saúde 

Em breve o bairro ganhará a UBS Vale das Amendoeiras (Unidade Básica de Saúde Vale das Amendoeiras) que reduzirá a demanda dos encaminhamentos à Policlina do Ressaca e ao Posto de Saúde do bairro Nacional. O investimento aplicado pela Prefeitura é da grandeza de R$766.642,81, e tem previsão de término para 2012. A Unidade contará com diversas especialidades médicas e atenderá demanda dos bairros adjacentes como Pedra Azul e Carajás.

Aspectos gerais de Meio Ambiente e Biodiversidade 
(Em construção)

Bairros de Contagem